Der Volleyball World Cup 1999 war die neunte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 18. November und dem 2. Dezember in Japan statt. Russland gewann den Titel. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2000.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 1999
  und  als Sieger und Drittplatzierter der Asienmeisterschaft 1999
  und  als Sieger und Vizemeister der NORCECA-Meisterschaft 1999
  und  als Sieger und Vizemeister der Südamerikameisterschaft 1999
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1999
  und  als Wild-Card-Teilnehmer.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“. Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 2000.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Volleyballveranstaltung 1999
Manner 1999
World Cup der Manner 1999